Loup-cervier
Puy Cervier